Ел Манзаниљо има више значења:

 Ел Манзаниљо (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манзаниљо (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Манзаниљо (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Манзаниљо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Манзаниљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манзаниљо (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манзаниљо (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манзаниљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику